Il doppio dell'ATP Volvo International 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Peter Fleming e John McEnroe erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Fleming con Gary Donnelly e McEnroe col fratello Patrick.

Donnelly e Fleming hanno perso nel 1º turno contro Brad Drewett e Wally Masur, così come i McEnroes contro Brad Pearce e Jim Pugh.

La finale tra Paul Annacone e Christo van Rensburg contro Ken Flach e Robert Seguso è stata sospesa per pioggia.

Teste di serie

 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (finale)
 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)
 Gary Donnelly /  Peter Fleming (primo turno)
 Chip Hooper /  Mike Leach (secondo turno)

 Peter Doohan /  Laurie Warder (semifinali) 
 Brad Gilbert /  Slobodan Živojinović (primo turno) 
 Rick Leach /  Tim Pawsat (primo turno) 
 Christo Steyn /  Danie Visser (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1987